Il doppio del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Annacone e Alex O'Brien che hanno battuto in finale Miguel Nido e Peter Nyborg 6-4, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Andrew Kratzmann /  Roger Rasheed (semifinali)
 Johan De Beer /  John-Laffnie de Jager (primo turno)

 Grant Stafford /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
 Marius Barnard /  Brian Joelson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 1992